„Na fujarce” – cykl wierszy Marii Konopnickiej
 „Na fujarce” – album Czerwonych Gitar z 1970